Авраменко Андрій Андрійович (отаман Іван Каменюка) (? — 1921) — повстанський отаман, діяв в Старобільському повіті Донецької губернії.
 Авраменко Андрій Васильович (1893—1944) — діяч українського підпілля на Донбасі, актор, публіцист, громадський діяч.
 Авраменко Андрій Миколайович (1981—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Авраменко Андрій Олександрович ( 1960) — інженер-теплотехнік, доктор технічних наук (1997).